Schulman hace referencia a varios artículos:

Personas
 J. Neil Schulman (* 1953), novelista, periodista, compositor y actor estadounidense.
 Roger S. H. Schulman, guionista estadounidense.
 Lion Schulman, pintor holandés.